Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e John McEnroe che hanno battuto in finale Rod Frawley e Tomáš Šmíd 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  John McEnroe (Campioni)
 Assente
 Bob Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)

 Wojciech Fibak /  Heinz Günthardt (secondo turno)
 Rod Frawley /  Tomáš Šmíd (finale)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (primo turno)
 John Sadri /  Tim Wilkison (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1980